Taipei (stad), de hoofdstad van Taiwan
 Nieuw Taipei, een stadsprovincie die de stad Taipei omringt
 Chinees Taipei, een aanduiding voor Taiwan
 Taipei 101, een wolkenkrabber in de Taiwanese hoofdstad